Encarnação, portugiesisch für „Verkörperung“ oder auch „Inkarnation“, bezeichnet:

 Encarnação (Lissabon), Gemeinde im Bezirk Lissabon, Portugal
 Encarnação (Mafra), Gemeinde im Bezirk Mafra, Portugal
 Encarnação (Roman), ein brasilianischer Roman

Encarnação ist der Familienname folgender Personen

 Gorgônio Alves da Encarnação Neto (* 1949), römisch-katholischer Bischof
 José Luis Encarnação (* 1941), portugiesischer Informatiker
 Telma Encarnação (* 2001), portugiesische Fußballspielerin